Sci Fi Channel is een televisiezender waarvan verschillende versies bestaan:

 Sci Fi Channel (Australië)
 Syfy Universal (Benelux)
 Syfy (Duitsland)
 Syfy (Frankrijk)
 Syfy (Latijns-Amerika)
 Sci Fi Universal (Polen)
 Sci Fi Universal (Roemenië)
 Syfy (Spanje)
 Syfy (Verenigd Koninkrijk)
 Syfy (Verenigde Staten), sinds 7 juli 2009 onder naam Syfy